

Гофштеттен —  — громада в землі Баварія
 Гофштеттен — громада в землі Баден-Вюртемберг

Гофштеттен-бай-Брієнц — громада в кантоні Берн
 Гофштеттен-Флю — громада в кантоні Золотурн